

Carriera

Nazionale
Con la Nazionale Under-21 turca ha preso parte a un incontro di qualificazione al Campionato europeo di calcio Under-21 2019.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 6 agosto 2018.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Galatasaray: 2018-2019

Galatasaray: 2015-2016, 2018-2019

Galatasaray: 2015, 2019

Altri progetti

Collegamenti esterni